Собственно сойки () — род птиц семейства врановых отряда воробьинообразных, обитающих в Старом Свете.

Сойки Нового Света включены в следующие роды:
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, по-английски «сойками» называются представители рода :
 :  — «серая сойка»
 Собственно :  — «сибирская сойка»
 :  — «сычуаньская сойка»

Другое 
 Сойки —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Шелонская волость

См. также 
 Сойка (значения)